Mellanbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellanbådan, Närpes, Österbotten, 
 Mellanbådan, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar